Ксеркс:

 Ксеркс I, персидский царь в 486—465 гг. до н. э.
 Ксеркс II, персидский царь в 424 г. до н. э.
 Ксеркс Армянский — царь армянского царства Софены и Коммагены, правил в период с 228 по 212 г. до н. э.
 «Ксеркс» — опера Генделя.
 Ксеркс — муравей из рода Camponotus.

См. также 
Артаксеркс